Сезон ЖНБЛ 1987 — это 7-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, в четвёртый раз, стала команда «Нанавадинг Спектрес».

В регулярном чемпионате приняло участие одиннадцать клубов, на два меньше, чем в прошлом. В межсезонье были расформированы две команды, «Джелонг Суперкэтс» и «Сатерленд Шаркс». Регулярный чемпионат в данном сезоне начался 24 апреля, завершился 6 сентября, MVP которого была признана защитник команды «Нанавадинг Спектрес», Робин Мар. Тренер клуба «Нанавадинг Спектрес», Том Мар, был признан тренером сезона. Официально турнир 1987 года закончился 13 сентября, когда команда «Нанавадинг Спектрес» обыграла в финальной игре клуб «Коберг Кугарз» со счётом 67:59, а MVP финала была признана защитник «Спектрес» Трейси Браунинг.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок женской НБЛ: Робин Мар, Нанавадинг Спектрес
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Трейси Браунинг, Нанавадинг Спектрес
 Лучший снайпер женской НБЛ: Кэти Фостер, Хобарт Айлендерс
 Тренер года женской НБЛ: Том Мар, Нанавадинг Спектрес

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1987